

Sigle 
 International Federation of Journalists – federazione internazionale dei giornalisti

Codici 
 IFJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ísafjörður (Islanda)